Jagged steht für:

 Jagged (Album), Musikalbum von Gary Numan (2006)
 Jagged Alliance, Computerspielreihe (ab 1994)
 Jagged Edge, US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Jagged Island, Inseln in der Antarktis
 Jagged Rocks, Rifffelsen in der Antarktis